Тоннер ( — гром; патронник):

 Тоннер — французская коммуна на Бургундском канале в департаменте Йонна.
 Тоннер — средневековое бургундское феодальное образование, столицей которого был город Тоннер.
 «Тоннер» — камерунский футбольный клуб из столицы страны города Яунде.
  — французский военный корабль типа «Мистраль».
 Луи Буазрон-Тоннер (1776—1806) — гаитянский политик, революционер, писатель и историк.